Joseph Thomson (ontdekker) (1858-1895), Schots ontdekkingsreiziger
 Joseph John Thomson (1856-1940), Engels natuurkundige